Snowdon steht für:

 Earl of Snowdon, ein britischer Adelstitel
 Portmadoc, Beddgelert and South Snowdon Railway, eine nie gebaute Eisenbahn
 Snowdon, der höchste Berg in Wales
 Snowdon (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Snowdon Mountain Railway, eine Zahnradbahn auf den Berg Snowdon
 Snowdon-Massiv, eine Bergkette in Wales, zu dem der Snowdon gehört
 Snowdonia-Nationalpark, eine Landschaft in Wales

Snowdon ist der Name folgender Personen:

 Antony Armstrong-Jones (1930–2017), 1. Earl of Snowdon
 Lisa Snowdon (* 1972), britisches Fotomodell und Radiomoderatorin
 Margaret, Countess of Snowdon (1930–2002), englische Prinzessin
 Philip Snowdon, englischer Schatzkanzler.

Siehe auch:
 Snowden